

Cinema 
 Sfida d'onore (By the Sword) – film del 1991 diretto da Jeremy Paul Kagan

Letteratura 
 By the Sword – romanzo di Mercedes Lackey del 1991
 By the Sword – romanzo di F. Paul Wilson del 2008

Musica 
 By the Sword – singolo di Emilie Autumn del 2001
 By the Sword – singolo di Slash del 2010